

Mitologia 
Leda – figura della mitologia greca

Astronomia 
Leda – satellite di Giove
38 Leda – asteroide scoperto nel 1856
LEDA o Lyon-Meudon Extragalactic Database – catalogo astronomico

Pittura 
Leda – dipinto proveniente da Villa Arianna in Stabiae
Leda – dipinto di Leonardo da Vinci
Leda – dipinto del Correggio

Altro 
Leda – linguaggio di programmazione
Leda – nome proprio femminile italiano
Leda – sobborgo di Perth, in Australia
Leda – original anime video del 1985 diretto da Kunihiko Yuyama
Reda (Leda) – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco

Altri progetti